

Musica 
 The Immortal – singolo di DJ Fresh del 2006

Televisione 
L'immortale (The Immortal) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1970 al 1971
The Immortal – serie televisiva canadese trasmessa dal 2000 al 2001

Videogiochi 
The Immortal – videogioco del 1990

Pagine correlate 
 Immortal (disambigua)
 The Immortals